Brenesiella är ett släkte av svampar. Brenesiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brenesiella